Cette page est une liste d'événements qui se sont produits durant l'année 2017 en Lorraine.

Événements 

 Concentration dans le secteur de la Mirabelle : Vegafruits rachète Clair de Lorraine.
 Reine de la mirabelle 2017 : Noémie Sarati
 Sortie de Nos patriotes, film historique français réalisé par Gabriel Le Bomin et partiellement tourné dans le département des Vosges. Il s'agit de l'adaptation du roman Le Terroriste noir (2012) de Tierno Monénembo.
 Metz Handball remporte le titre national de handball féminin et la Coupe de France de Handball Féminin..
 Création de l'  Association du pays des abbayes (APA) à Senones.
 Création des Couteau Delta, patrouille aérienne officielle de l'Armée de l'air française . Elle est stationnée sur la base aérienne 133 de Nancy. 
 Tournage à Naix-aux-Forges du film Crash Test Aglaé de Éric Gravel
 Tournage à Uxegney du film Nos patriotes.

Février 
 9 février : le Guide Michelin publie son palmarès 2017 : la Lorraine compte 13 restaurants étoilés (1 étoile), comme en 2016, 2 en Meurthe-et-Moselle, 9 en Moselle et 2 dans les Vosges.

Mars 
 .

Mai 
 Affaire Grégory : fin mai 2017, la responsable du catéchisme remarque un mot étrange sur le registre situé à l’entrée de l’église de Lépanges-sur-Vologne dont le texte n'est constitué que d'une phrase :  et qui est signé :  alors que le cahier n'est en place dans l'église que depuis quelques mois, l'inscription de la page précédente étant bien datée de 2016. Un expert en analyse génétique, saisi par la présidente de la chambre de l'instruction de Dijon, retrouve l'empreinte génétique de Murielle Bolle parmi les six ADN découverts près de la reliure du registre avant que ce  résultat ne soit infirmé mi-juin grâce au nouveau prélèvement de la belle-sœur de Bernard Laroche

Juin 

 Juin : l'Affaire Grégory est relancée.

 2 juin : annonce par la Cristallerie de Baccarat de son rachat par la société chinoise Fortune Fountain Capital.

 11 et 18 juin : sont élus députés pour la  législature de la Cinquième République : 
 dans le département de Meurthe-et-Moselle (Élections législatives de 2017 en Meurthe-et-Moselle): Carole Grandjean dans la première circonscription; Laurent Garcia dans la seconde circonscription; Xavier Paluszkiewicz dans la troisième circonscription; Thibault Bazin dans la quatrième circonscription; Dominique Potier dans la cinquième circonscription; Caroline Fiat dans la sixième circonscription; 
 dans le département de la Meuse (Élections législatives de 2017 dans la Meuse) :  Bertrand Pancher dans la première circonscription;   Émilie Cariou de La République en marche, dans la deuxième circonscription; 
 dans le département de la Moselle (Élections législatives de 2017 en Moselle):  Belkhir Belhaddad dans la première circonscription;  Ludovic Mendes dans la seconde circonscription; Richard Lioger dans la troisième circonscription; Fabien Di Filippo dans la quatrième circonscription; Nicole Gries-Trisse dans la cinquième circonscription; Christophe Arend dans la sixième circonscription; Hélène Zannier dans la septième circonscription; Brahim Hammouche dans la huitième circonscription; Isabelle Rauch dans la neuvième circonscription;
 dans le département des Vosges (Élections législatives de 2017 dans les Vosges):  Stéphane Viry dans la première circonscription; Gérard Cherpion dans la seconde circonscription; Christophe Naegelen dans la troisième circonscription; Jean-Jacques Gaultier dans la quatrième circonscription.

 .

 30 juin : le gouvernement Philippe numéro 2 prend le vert pour un séminaire gouvernemental à Nancy.

Septembre 

 24 septembre : 
 sont élus sénateurs de Meurthe-et-Moselle :  Véronique Guillotin, est élue sénatrice de Meurthe-et-Moselle,  Jean-François Husson et  Philippe Nachbar
 sont élus sénateurs de la Meuse :  Gérard Longuet et  Franck Menonville.

 29, 30 septembre et 1 octobre : Festival international de géographie, à Saint-Dié-des-Vosges, sur le thème : Territoires humains, mondes animaux..

Décembre 
 1 décembre : Gérard Collomb, ministre de l'intérieur vient à Nancy inspecter le dispositif de sécurité mis en place pour le défilé de la Saint-Nicolas prévu le .
 5 décembre : 772ème édition de la procession de Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port

Inscriptions ou classements aux titre des monuments historiques

 En Meurthe-et-Moselle :  Cimetière américain du Saillant de Saint-Mihiel à Thiaucourt-Regnéville;

 En Meuse : Nécropole nationale du Trottoir; Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon

 En Moselle : Nécropole nationale des prisonniers de guerre (1914-1918) à Sarrebourg;

 Dans les Vosges : Nécropole nationale de La Fontenelle

Naissances

Décès 

 11 février à Niderviller : Léon Spahn, dit Gabriel Spahn, né le  à Walscheid, militant des milieux associatifs et sportifs internationaux. 
 1 mars : Antoine Porcu, né le  à Longwy, homme politique français membre du PCF.
 15 mars à Nancy : Job Durupt, né le  à Nancy (Meurthe-et-Moselle), architecte, homme politique français, député de Meurthe-et-Moselle et conseiller régional de Lorraine, membre du PS puis du MDC.
 4 avril à Metzervisse : Raymond Reisser, né le  à Lyon, coureur cycliste.

Voir aussi 
 L'année 2017 dans le monde
 2017 en France, 2017 en Suisse, 2017 en Italie
 Bibliographie de la Chronologie de la Lorraine

Notes 
Cet article est en partie issu de l'article De 2016 à 2020 en Lorraine

Références

Chronologie de la Lorraine
Lorraine